Il doppio del Bank Austria Tennis Trophy 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Anders Järryd e Gary Muller erano i detentori del titolo ma solo Järryd ha partecipato in coppia con Ronnie Båthman.

Bathman e Järryd hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Kent Kinnear e Udo Riglewski.

Teste di serie
 Luke Jensen /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Ronnie Båthman /  Anders Järryd (campioni)
 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (semifinali)
 Kent Kinnear /  Udo Riglewski (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bank Austria Tennis Trophy 1992
ATP Tour 1992